Швецова, Алёна Сергеевна (более известна как Швец; род. 2001) — российская певица, автор-исполнитель.
Швецова, Вера Николаевна (род. 1929) — балерина.
 Швецова, Любовь Ананьевна (род. 1970) — общественный деятель, депутат XIII Cейма Латвийской республики (2018).
 Швецова, Людмила Ивановна (1949—2014) — советский и российский государственный деятель.
 Швецова, Таисия Александровна (род. 1937) — советский и российский наивный художник.